Точка сверху справа (◌͘) — диакритический знак, используемый в пэвэдзи, письме осейдж, Русском лингвистическом алфавите и миссионерском алфавите для языка ваи.

Использование 
В тайваньской романизации пэвэдзи используется только в составе буквы O͘, обозначающей гласный .

В варианте письма осейдж, разработанном для языка осейдж в 2014 году, обозначает носовые гласные.

В Русском лингвистическом алфавите обозначает перемещение артикуляции конечной фазы непередних гласных вперёд и вверх, возникающее у ударных гласных в начале слова перед мягким согласным.

Также употребляется в некоторых церковнославянских текстах.

В миссионерской орфографии для языка ваи используется в сочетании с буквой N для обозначения звука  и в сочетании с гласными для обозначения их назализации.

Примечания

Ссылки